Don't Start Now (en inglés, No comiences ahora) puede referirse a:
 Don't Start Now, la canción de Dua Lipa;
 Don't Start Now, la canción de BoA;